Ul'janovskij rajon  è un toponimo di vari rajon

Russia 
 Ul'janovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Kaluga
 Ul'janovskij rajon, rajon nell'Oblast' di Ul'janovsk

Ucraina 
 Ul'janovskij rajon, denominazione antiquata per il distretto di Blahoviščens'ke, nell'Oblast' di Kirovohrad